Імперіал — друкарський шрифт, кегель якого становить 150 пунктів.
Імперіал (дорогоцінний камінь)

Імперіал (округ, Каліфорнія)
 Імперіал — місто, штат Каліфорнія
 Імперіал — місто, штат Небраска
 Імперіал — переписна місцевість, штат Міссурі
 Імперіал — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Імперіал — переписна місцевість, штат Техас